Николай Павлович Рябушинский (1876 либо 1877, Москва — 1951, Ницца) — русский промышленник, меценат, издатель и коллекционер; также пробовал свои силы как поэт и художник. Представитель купеческого рода Рябушинских.

Биография 
Родился а в Москве.

В 1906—1909 годах был издателем и редактором ежемесячного художественно-литературного критического журнала «Золотое Руно». Пригласил к сотрудничеству в журнале художников «Мира искусства» Александра Бенуа, Льва Бакста, Константина Сомова, Евгения Лансере. В 1907 году был организатором художественной выставки московских символистов «Голубая роза» — экспозиция была устроена в доме фарфорового фабриканта Матвея Кузнецова на Мясницкой улице. В 1908—1910 годах организовал и участвовал как художник в трёх выставках «Золотого руна.

С 1914 года жил в Париже, где владел антикварным магазином на Елисейских Полях. 

Был известен как «Николаша», всерьёз его не принимали, всё своё состояние он прожил еще до революции

Был автором нескольких книг (псевдоним Н. Шинский).

Умер в апреле 1951 года в Ницце.

Адреса 

В 1908 году согласно телефонному справочнику проживал в Москве по адресу: Большая Садовая, 164/166, кв. 38.. В Петровском парке отстроил себе дачу «Чёрный лебедь» (архитекторы Владимир Адамович и Владимир Маят, 1907—1910).

Примечания

Ссылки 
Рябушинский Николай Павлович
 Рябушинский Николай Павлович, Большая биографическая энциклопедия 2009
 Картины Н. П.Рябушинского

Меценаты Российской империи
Издатели Российской империи
Русские эмигранты первой волны во Франции
Антиквары Франции
Организаторы русского авангарда
Коллекционеры русского авангарда
Николай Павлович
Золотое руно